Антананариву — малагасийский топоним. Может означать:

 Антананариву — столица Мадагаскара.
 Антананариву (провинция) — провинция на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — аэропорт.
 Архиепархия Антананариву — католическая епархия.
 Университет Антананариву — университет.